Voulgaris (griechisch Βούλγαρης) ist der Familienname folgender Personen:

Aus der Familie Voulgaris von Korfu (griechisch: Βούλγαρις, Βούλγαρης)
 Nicolas Voulgaris (1634-nach 1684), griechischer Theologe und Arzt
 Chrisostomos Voulgaris, griechischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, Bruder des erstgenannten
 Eugenios Voulgaris (1716–1806), griechischer Mönch, Theologe, Philosoph und Schriftsteller
 Stamatis Voulgaris (1774–1842), grüner Stadtplaner

Aus der Familie Voulgaris aus Epirus:
 Sotirios Voulgaris (1857–1932), griechischer Juwelier, Gründer des Unternehmens Bulgari

Aus der Familie Voulgaris aus Hydra (griechisch: Βούλγαρης)
 Dimitrios Voulgaris (1802–1877), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Petros Voulgaris (1884–1957), griechischer Admiral, Politiker und Ministerpräsident

Andere Personen namens Voulgaris:
 Eleftherios Voulgaris (1836–1887), griechischer Bühnenschauspieler
 Pantelis Voulgaris (geboren 1940), griechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Haralabos Voulgaris (* 1975), kanadisch-griechischer Pokerspieler